Аврамов Іван Борисович (1802—1840) — декабрист, військовик, підприємець.
 Аврамов Іван Іванович (1915—1985) — російський актор.
 Аврамов Іван Юрійович (1949) — український журналіст, письменник.

Див. також 
 Аврамов